Теймураз Нішніанідзе — грузинський дипломат, генеральний консул Грузії в Донецьку (2008—2011), генеральний консул Грузії в Одесі (2011—2013).
 Нішніанідзе Шота Георгійович — грузинський поет, лауреат Державної премії Грузинської РСР.
Грузинські прізвища